Оскар (, ) — чоловіче ім'я.

Ім'я 
 Оскар I
 Оскар II
 Оскар Кокошка

Мистецтво

Театр 
 Оскар — вистава Київського муніципального академічного театру ляльок за романом «Оскар і рожева пані» Еріка-Еммануеля Шмітта, реж. Михайло Урицький

Фільм 
  : «Оскар» — французька кінокомедія режисера Едуара Молінаро з Луї де Фюнесом у головній ролі.
  : «Оскар» — американський комедійний фільм.
 Оскар (премія) — найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями.

Спорт 
 Шаховий Оскар — щорічна нагорода для найкращого шахіста світу за підсумками року.

Техніка 
 Oscar-I — тип радянських атомних підводних човнів.
 Oscar-II — тип радянських атомних підводних човнів.
 Oscar-2 — радіоаматорський супутник США

Інше 
 Оскар (готель, Трускавець) — сучасний чотиризірковий готель у місті Трускавець
 Оскар — ВАТ у Моршині
 OScar — перша спроба створити повний дизайн автомобіля з використанням принципів open source.